Charles Yorke kan syfta på bland andra:

 Charles Yorke (1722-1770), brittisk lordkansler
 Charles Philip Yorke (1764-1834), brittisk inrikesminister
 Charles Yorke (1790-1880), brittisk fältmarskalk
 Charles Yorke, 4:e earl av Hardwicke (1799-1873), brittisk amiral
 Charles Yorke, 5:e earl av Hardwicke (1836-1897), brittisk ledamot av Kronrådet